NIRS bezeichnet:
 die Nahinfrarotspektroskopie, ein chemisches Analyseverfahren
 das National Institute of Radiological Sciences, ein japanisches Forschungsinstitut

Abkürzung